Светско првенство у хокеју на леду 1982. је било 48. светско хокејашко првенство које се одржало од 15. до 29. априла 1982. у Финској - Група А,  Аустрији – Група Б и Шпанији - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 59. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по осамнаести пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по двадесетпрви пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, а последње пласирана је испала у Групу Б.

Први круг – Хелсинки и Тампере, Финска

Финални круг

Група од 1-4 места – Хелсинки, Финска

Светско првенство Група Б – Клагенфурт, Аустрија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А а две последњепласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Хака, Шпанија
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Резултати

 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Финској
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Шпанији
Хокеј на леду у 1982.